Antoni Lesznowski (1769–1820) – polski wydawca, właściciel Gazety Warszawskiej
 Antoni Lesznowski (1815–1859) – polski wydawca, właściciel Gazety Warszawskiej